(1977-), musicien allemand, 
 Ronald Zehrfeld (1977-), acteur allemand. 

Patronyme germanique